Mundia (plaats), een plaats in India
 Mundia (geslacht), een vogelgeslacht